VRS je lahko:
 Vlada Republike Slovenije
 Vlada Republike Srbske
 Vojska Republike Srbske